Janáček oder Janacek ist der Familienname folgender Personen:

 Leoš Janáček (1854–1928), tschechischer Komponist
 Karel Janáček (1906–1996), tschechischer Altphilologe und Philosophiehistoriker
 Bedřich Janáček (1920–2007), tschechischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Pavel Janáček (* 1968), tschechischer Literaturhistoriker und -kritiker
 Roman Janacek (* 1968), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Libor Janáček (* 1969), tschechischer Fußballspieler
 Štěpán Janáček (* 1977), tschechischer Stabhochspringer
 Jaromír Janáček (* 1995), tschechischer Badmintonspieler

Janáček bezeichnet außerdem:

 (2073) Janáček, ein Asteroid des Hauptgürtels